Le nom d'Alain Rochat peut faire référence en particulier à :
 Alain Rochat (1961), écrivain suisse ;
 Alain Rochat (1983), footballeur suisse.